Подгать:

 Подгать — село в Мостисском районе Львовской области Украины.
 Подгать — деревня в Ломовичском сельсовете Октябрьского района Гомельской области Белоруссии.